Tarzan – postać fikcyjna

Tytuły 
 Tarzan – serial telewizyjny z 1991 roku (także pod tytułem Przygody Tarzana)
 Tarzan – film z 1999 roku
 Tarzan: Legenda
 Tarzan: Król dżungli – film z 2013 roku